Алмквіст () — шведське прізвище. Відомі носії:
 Карл-Йонас-Лове Алмквіст — шведський письменник
 Освальд Алмквіст — шведський архітектор